Панкратий може да се отнася за:

 Панкратий Римски
 Панкратий Тавроменийски – свещеномъченик от Антиохия
 Митрополит Панкратий (1926 – 1998) – български митрополит